Россошки:

 Россошки — село в Репьёвском районе Воронежской области.
 Россо́шки — село в Христиновском районе Черкасской области
 Россошки — военно-мемориальное кладбище.
 Россошки (приток Девицы) — река в России, протекает в Воронежской области.

См. также 
 Большие Россошки
 Малые Россошки 
 Россошка